Guzei.com — 

На сайте собрано более 26 тысяч оригинальных фотографий с концертов в их исторической последовательности начиная с 2002 года, сделанные автором сайта либо самостоятельно пресс-службами радиостанций.

На сайте представлены фотографии со всех церемоний единой общероссийской профессиональной премии радиовещателей «Радиомания», большинство фототографий с церемоний национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-менеджер России»

Один из немногих сайтов, который не является социальной сетью, имеющих более полумиллиона собственных страниц.

Основные сервисы портала 
Портал guzei.com включает 5 интернет-сервисов в следующих категориях:

Медиа-проекты: http://guzei.com (радио онлайн, радиостанции, новости, рейтинги), http://tv.guzei.com/ (телевидение онлайн, рейтинги), http://photo.guzei.com/ (фоторепортажи, фото звёзд).

Персонализация: http://person.guzei.com/ (личная страница пользователя сайта).

Самостоятельные проекты: http://ua.guzei.com/ (украинская версия сайта).

Партнёры 

Главным медийным партнёром сайта является российская радиостанция Радио Шансон.
Также партнёрами являются учредители премий Радиомания, Медиа-Менеджер России, «Вместе-Радио».

Медиапартнёры сайта:
 российская радиостанция Радио Маяк
 сеть российских радиостанций Русской Медиагруппы — Русское Радио, Хит FM, DFM, Монте-Карло, Радио Максимум, а также телеканал RU.TV
и другие.

См. также 
 Интернет-вещание
 Радиостанции Москвы

Примечания

Ссылки 
 Смотрим ТВ онлайн
 Смотрим IPTV онлайн
 Слушаем радио, не отрываясь от клавиатуры
 radiohobby N5/2001 (October) — Известный российский сайт москвича Игоря Гузея… 
 Новейшая энциклопедия Интернет 2004: — Результат из Google Книги
 ВКПМ № 1 (151) 02-20 января 2008 Развитие радиобизнеса в России и за рубежом
 Известия в Удмуртской Республике № 112 (3949) 3 октября 2012 Сам себе радио
 Фоторепортаж с Поклонной горы
 Концерт «С Днём Рождения, Радио Шансон!» на «Шансон-ТВ»
 «Радио Шансон» собрало на свой концерт более 70 000 зрителей
 Премия «Медиа-Менеджер России» — НАША!!!
 «Динамо» — «Интер» на радио «Динамо»
 Блог радио «Динамо»
 Русское ТВ. Комментарии : Дневники на КП
 Сайты Рунета / Музыка
 Новости «Радио Шансон» — интервью Медиа Атлас
 История Авторадио :: «Радиомания 2004»
 Три самолёта настоящего шансона
 Валерия сделала мужу сюрприз

Сайты, появившиеся в 1998 году